Ранчо Гиљен има више значења:

 Ранчо Гиљен (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гиљен, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гиљен (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику